SRE steht als Abkürzung für:

 Sancta Romana Ecclesia (S.R.E.)
 Schema Run-time Environment, eine Integrationssoftware von SeeBeyond
 Secretaría de Relaciones Exteriores, Mexiko
 Service de Renseignement de l’État, Nachrichtendienst von Luxemburg
 Siemens Real Estate, eigenständige Immobilien-Gesellschaft der Siemens AG
 Site Reliability Engineering, Begriff aus der Softwaretechnik
 Sodium Reactor Experiment, der erste kommerziell genutzte Kernreaktor der USA
 den Aeropuerto Internacional de Alcantarí bei Sucre, Bolivien (IATA-Code)
 Sojuz Russkich Evreev v Germanii, russisch-jüdischer Studentenbund in Berlin in den 1930er Jahren
 Space Capsule Recovery Experiment, zwei Wiedereintrittskapseln der indischen ISRO

SRE